ITI est un sigle qui peut signifier :
 isolation thermique par l'intérieur, un type d'isolation thermique du bâtiment.
  (ITI), une organisation internationale basée à Chicago regroupant des sociétés actives dans le secteur de l'information et de la communication.
iTi est une abréviation qui peut signifier :
 iTi, l'ancien nom de Mappy, un service de cartographie en ligne qui était le premier calculateur d'itinéraire sur Minitel.